Fliri ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Fliri (1918–2008), österreichischer Geograph, Klimatologe und Quartärforscher
 Maria Fliri (* 1973), österreichische Schauspielerin